

Astronomia 
 Cratere Fonteyn – cratere sulla superficie di Mercurio

Persone 
 Adriaen Fonteyn – pittore olandese di origine fiamminga
 Guido Fonteyn – giornalista belga
 Margot Fonteyn – ballerina inglese, prima ballerina assoluta dal Royal Ballet